Gaotaizi bezeichnet:

 Gaotaizi (Datong) (高台子镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Datong in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Gaotaizi (Xinmin) (高台子镇), Großgemeinde der Stadt Xinmin in der chinesischen Provinz Liaoning
 Gaotaizi (Yi) (高台子镇), Großgemeinde im Kries Yi in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Gaotaizi (Mingshan) (高台子街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Mingshan in der chinesischen Provinz Liaoning
 Gaotaizi (Zalantun) (高台子街道), Straßenviertel der Stadt Zalantun in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China